European Open 2003 je bil poklicni jakostni snooker turnir. Potekal je od 11. do 16. marca 2003 v Torquayu, Anglija.

Turnir je osvojil Ronnie O'Sullivan, ki je v finalu z izidom 9-6 premagal Stephena Hendryja.

Zaključni turnir

Viri

European Open 2003
European Open 2003